

События 

 Поход Генриха V на Рим. Бегство Пасхалия II в Беневенто. Генрих вновь коронован архиепископом Морисом Бурденом.
 Развод короля Балдуина I с Аделаидой Савонской.
 Захват Саркела (Белой Вежи) половцами.
 Битва при Газни.
 Венгерский король Иштван II возвращает Далмацию в то время как венецианцы находятся в морской экспедиции, дож Орделаффо Фальеро умирает в битве под Задаром; Доменико Микеле, избранный дожом, отвоевывает территорию и соглашается на пятилетнее перемирие.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1117 году
 Онфруа II де Торон

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1117 году
 Фальер, Орделаффо
 6 декабря в Новгороде умер посадник Добрыня.

См. также